Odbojkaški klub "Grobničan" (OK "Grobničan"; Grobničan Čavle; Grobničan) je ženski odbojkaški klub iz Čavala, općina Čavle, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Grobničan" se natječe u "Prvoj B hrvatskoj ženskoj odbojkaškoj ligi. Zapad", ligi trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
OK "Grobničan" je osnovan 1981. godine, kao odbojkaška sekcija Sportskog društva "Grobničan". Po osnivanju je klub djelovao samo s muškom ekipom. Kao samostalan klub OK "Grobničan" djeluje od kraja 1993. godine. 1995. godine se formira ženska sekcija, a muška se s vremenom gasi, te klub postaje isključivo ženski. 2013. godine se osniva muški klub MOK "Grobničan".  
Najveći uspjesi odbojkašica "Grobničana" su osvajanje "1. B lige" u sezoni 2004./05., a između sezona 2005./06. i 2012./13. su bile hrvatske prvoligašice (članice "1. A lige", odnosno "Superlige").

Uspjesi 

 1. HOL / 1. B HOL 
 prvakinje: 2004./05. 

 1. B HOL - Zapad 
 prvakinje: 2014./15.

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Čavle 
 Čavle 
 Mavrinci 
 OK Grobničan Čavle (muškarci) 
 MOK Grobničan Čavle

Vanjske poveznice 
 ok-grobnican.hr 
 Odbojkaški klub Grobničan-Čavle, facebook stranica 
 findglocal.com, Odbojkaški klub Grobničan-Čavle 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK GROBNIČAN 
 hos-web.dataproject.com, OK Grobničan 
 women.volleybox.net, OK Grobničan 
 sportilus.com, OK GROBNIČAN ČAVLE 
 sportcom.hr, odbojka / grobničan

Izvori 
 
 ok-grobnican.hr, Klub, pristupljeno 23. ožujka 2021. 
 ok-grobnican.hr, Povijest, pristupljeno 23. ožujka 2021.  
 crovolleyball.com, Odbojkaški klub Grobničan , objavljeno 29. siječnja 2021., pristupljeno 31. ožujka 2021. 
 fininfo.hr, OK "GROBNIČAN" 
 bisnode.hr, OK "GROBNIČAN" 
 companywall.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "GROBNIČAN" 
  

 
Hrvatski ženski odbojkaški klubovi